Витис:

 Витис () — виноградный куст, виноградная лоза.
 Витис — жезл из срезанной виноградной лозы, который носили римские центурионы в знак своего достоинства и которым наказывали нарушающих приказы солдат.
 Витис — звание, должность римского центуриона.
 Витис — герб Литвы.
  («Вильнюс Витис») — литовский футбольный клуб из Вильнюса.
 «Витис» — прежнее название литовского футбольного клуба «Атлетас» из Каунаса.
 «Витис» — прежнее название литовского мини-футбольного клуба  из Каунаса.

См. также 
 «Витис-Инкарас» — прежнее название литовского футбольного клуба «Инкарас» из Каунаса.
  — литовский футбольный клуб из Вильнюса.

Примечания